Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 44-es, továbbá , , 44A, 44R, 44Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 44-es busz (Budapest)
 -es busz (Budapest, 1977–2007)megszűnt
  busz (Budapest, 1977–1982)megszűnt
  busz (Budapest, 1987–2007)megszűnt
 44A busz (Budapest)megszűnt 1970-ben
 44Y busz (Budapest)megszűnt 1970-ben

 44-es busz (Debrecen)
 44R busz (Debrecen)megszűnt
 44Y busz (Debrecen)megszűnt

 44-es busz (Dunaújváros)

 44-es busz (Kaposvár)

 44-es busz (Miskolc)
 44G busz (Miskolc)

 44-es busz (Nyíregyháza)

 44-es busz (Pécs)

 44-es busz (Szeged)megszűnt

 44-es busz (Székesfehérvár)

 44-es busz (Tatabánya)megszűnt

 44-es busz (Veszprém)

44-es busz (Zalaegerszeg)